Презичче () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 5739 человек (2008 г.), плотность населения составляет 235 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 73054. Телефонный код — 0833.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 https://www.comune.presicceacquarica.le.it/ 
 http://www.comune.presicce.le.it/

Ссылки 
 http://www.comune.presicce.le.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/